Die NB I. Szabó László csoport 2012/13 war die höchste Spielklasse der ungarischen Mannschaftsmeisterschaft im Schach. Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der NB I. Szabó László csoport 2012/13.

Spieltermine 

Die Wettkämpfe fanden statt am 16. September, 7. Oktober, 4. und 18. November, 2. Dezember 2012, 27. Januar, 17. Februar, 3. März sowie am 21. April 2013. Sie wurden dezentral bei den beteiligten Vereinen gespielt.

Saisonverlauf 

Der Titelverteidiger Aquaprofit NTSK verlor zwar in der 8. Runde gegen ASE Paks, nachdem sie zuvor saisonübergreifend 55 Wettkämpfe in Folge gewonnen hatten, wurde aber überlegen mit 6,5 Punkten Vorsprung erneut Meister.
Aus der NB I/B. waren Dunaharaszti Munkás Testedző Kör und Budapesti Egyetemi Atlétikai Club aufgestiegen. Während Dunaharaszti den Klassenerhalt erreichte, mussten die Budapester zusammen mit Tóth László Sakk Egyesület Kecskemét direkt wieder absteigen.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Ergebnisse beim ungarischen Schachverband (ungarisch)

Sportveranstaltung in Ungarn
Schach (Ungarn)
Schachveranstaltung 2012
Schachveranstaltung 2013